Transseksualista, rzadziej transseksualistka () – określenie na osobę transseksualną lub transpłciową, które bywa odbierane jako pejoratywne.

 Transmężczyzna — osoba transseksualna lub transpłciowa, której płeć po urodzeniu została określona jako żeńska, a sama identyfikuje się jako mężczyzna.
 Transkobieta — osoba transseksualna lub transpłciowa, której płeć po urodzeniu została określona jako męska, a sama identyfikuje się jako kobieta.

Zobacz też 

 shemale
